Maoshi bezeichnet:

 Maoshi (Huichuan) (毛石镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huichuan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Maoshi (Jianli) (毛市镇), Großgemeinde im Kreis Jianli in der chinesischen Provinz Hubei
 Maoshi (Tongzi) (茅石镇), Großgemeinde im Kreis Tongzi in der chinesischen Provinz Guizhou

 Buch der Lieder in Maos Version ()